Кипр на конкурсе песни Евровидение дебютировал в 1981 году, представленный группой Island, финишировавшей шестой. С тех пор киприоты трижды поднимались на 5-е место. Элени Фурейра принесла Кипру 2-е место в 2018 году, что стало лучшим результатом Кипра на сегодняшний день. Худшим выступлением Кипра стало 18-е место в полуфинале Евровидения-2011.

Кипр не проходил в финал шесть раз в течение восьми лет (2006—2013). В 2014-м и вовсе не участвовал в конкурсе. 14 июля 2014 года CyBC официально подтвердила возвращение Кипра в конкурс в 2015 году, после чего страна ежегодно выходила в финал конкурса в период с 2015 по 2021 год.

Выступление от Кипра на Евровидении принесло славу таким исполнительницам, как Анна Висси и Эвридики. В 2016 году Кипр впервые был представлен хеви-метал-группой Minus One.

Участники 
  Победитель
  Второе место
  Третье место
  Четвертое место
  Пятое место
  Последнее место 
  Автоматический проход в финал
  Не прошла в финал
  Не участвовала или была дисквалифицирована
  Несостоявшееся участие

Голосование (1981—2021)

Баллы, данные Кипром

Баллы, полученные Кипром

Фотогалерея

Примечания

Ссылки